Franciaország
Serqueux, település Haute-Marne megyében
Serqueux, település Seine-Maritime megyében